Drusius ist der Name folgender Personen:

 Jan Druys (Drusius), Abt der Parkabtei, Prämonstratenserabtei in Heverlee, einer Teilgemeinde Löwens
 Johannes Drusius (Johannes van den Driesche; 1550–1616), flämischer Theologe, Hebraist und Bibelübersetzer; Professor für Orientalische Sprachen an der Universität Franeker